Antonio Maramaldo, vescovo italiano del XVI secolo;
Fabrizio Maramaldo, condottiero italiano del XVI secolo;
Guglielmo Maramaldo, cavalier e letterato, padre di Landolfo;
Landolfo Maramaldo, cardinale della fine del XIV secolo.